Памятник Александру Суворову:
 Памятник Суворову (Думбрэвени) (Вранча (жудец); в честь Сражения при Рымнике)
 Памятник Александру Суворову (Измаил)
 Памятник Александру Суворову (Кобрин)
 Памятник Александру Суворову (Ленинградская)
 Памятник Александру Суворову (Новокузнецк)
 Памятник Александру Суворову (Одесса)
 Памятник Александру Суворову (Очаков)
 Памятник Суворову (Санкт-Петербург)
 Памятник Суворову (Севастополь)
 Памятник Александру Суворову (Симферополь)
 Памятник Суворову (Тирасполь)
 Памятник Александру Суворову (Тульчин)
 Памятник Александру Суворову (Херсон)
 Памятник Суворову (Аксай)
 Памятник Суворову (Москва)
 Памятник Суворову (Рождественно-Суворово)
 Памятник Суворову (Ростов-на-Дону)
 Памятник Суворову (Азов)
 Памятник Суворову (Новочеркасск)
 Памятник Суворову (Швейцария)

См. также 
Памятники А. В. Суворову